Campoletis imperfecta (Kokujev), een gewone sluipwesp
 Campoletis imperfecta (Viereck), een gewone sluipwesp